Masonic Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Masonic Hall (Arizona), ID-Nr. 86001583
 Masonic Hall (Kentucky), ID-Nr. 83002701
 Masonic Hall (Maine), ID-Nr. 86001695
 Masonic Hall (North Carolina), ID-Nr. 88000729
 Masonic Hall (Washington), ID-Nr. 87000057

Siehe auch:
 Old Masonic Hall